Miejscowości w Polsce:
 Rębisze-Działy
 Rębisze-Kolonia
 Rębisze-Parcele